FAN puede referirse a:
 Fan, aficionado.
 Fuerzas Armadas Nigerinas.
 Fuerza Armada Nacional, Venezuela.
 Fundación Argentina de Nanotecnología.
 Fundación de Atención a la Niñez, Colombia.
 Fan, película uruguaya de 2007.
 Fan o fang, etnia de Guinea ecuatorial

Enlaces externos